Barangay, divisió mínima de l'administració local de les Filipines
 BGY també és el codi IATA de l'Aeroport de Bèrgam-Orio al Serio, aeroport que serveix l'àrea de Bèrgam (Itàlia)